Пољице могу да буду:

 Пољице (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Пољице (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ
 Пољице (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ
 Пољице (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ
 Пољице (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ
 Пољице (Конавле), насеље у општини Конавле, раније општина Дубровник, Република Хрватска
 Пољице (Удбина), насеље у општини Удбина, раније општина Кореница, Лика, Република Хрватска
 Пољице Попово, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Пољице Чичево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ